Miasta w USA:
 Pence – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iron
 Pence – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iron

Osoby:
 Penka Metodiewa – bułgarska koszykarka, dwukrotna medalistka olimpijska
 Hunter Pence – amerykański baseballista występujący na pozycji zapolowego w San Francisco Giants
 Karen Pence – amerykańska pedagog
 Mike Pence – amerykański polityk